SMAP peut désigner :

 SMAP, un groupe japonais (Sports and Music Assemble People)
 Short and Medium-term Priority Environmental Action Programme
 SMAP-OMOB (Société Mutuelle des Administrations Publiques  - Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen ) est l'ancien nom de la compagnie d'assurance belge Ethias.
 Simple Mail Access Protocol, un protocole Internet en rapport avec les courriels.
 SMAP (Soil Moisture Active and Passive), un satellite de la NASA
 La SMaP est la Société de Management de Projet.